Гадалей — село в Тулунском районе Иркутской области. Административный центр Гадалейского муниципального образования.

География 
Село находится в 23 км от центра района — города Тулун.

История 
В селе в 1903-1904 годах действовала Гадалейская Вознесенская церковь.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в селе проживало 1101 человек, из них 528 мужчин и 573 женщины.

Известные уроженцы 
 Сорокин, Андрей Алексеевич (1905—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Сигаев, Николай Емельянович (1921—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Мурашев, Алексей Андрианович (1919—1968) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Примечания

Ссылки 
 Село Гадалей — село трех Героев Советского Союза\\Администрация Гадалейского сельского поселения Тулунского района Иркутской области 

Населённые пункты Тулунского района